Arquitectura:
 Millennium Stadium, estadi de futbol i rugbi ubicat a Cardiff
 Torre Millenium, edifici modernista ubicat a Sabadell
 Millenium (obelisc), monument ubicat a La Corunya
 Literatura:
 Revista Millennium, publicació fictícia sueca d'economia, que apareix i dona el nom a la trilogia Millenium
 Trilogia Millennium, sèrie de novel·les de Stieg Larsson
 Millennium I o els homes que no estimaven les dones
 Millennium II o La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina
 Millennium III o La reina al palau dels corrents d'aire
 Cinema:
 Millennium I o Els homes que no estimaven les dones (pel·lícula), pel·lícula basada en la novel·la homònima
 Millennium II o La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina (pel·lícula), pel·lícula basada en la novel·la homònima
 Millennium III o La reina al palau dels corrents d'aire (pel·lícula), pel·lícula basada en la novel·la homònima
 Televisió:
 Millennium, preguntes amb respostes, programa de tertúlia presentat per Ramon Colom i emès al Canal 33
 Millenium (sèrie), sèrie de televisió de 1996